Жан-Марк Пельтьє́ (; 4 березня 1978, Атланта, США) — американський хокеїст, воротар.

Кар'єра 
У 1997 році в Драфті НХЛ був обраний в другому раунді, під номером 30 клубом Національної хокейної ліги «Філадельфія Флаєрс» в цей час він виступав за команду Корнелльського університету. З 1997 по 2006 виступав за клуби АХЛ, зокрема «Філадельфія Фантомс», Спрінгфілд Фелконс, Рочестер Американс, ІХЛ: Цинциннаті Циклонес.

Через хворобу основного воротаря «Адлер Мангейм» Роберта Мюллера, Жан-Марка запросили на один рік до німецького клубу, де він став чемпіоном Німеччини сезону 2006/07. Ще три сезони американський воротар відіграв за інший німецький клуб — «Гамбург Фрізерс».

Досягнення 
 1999 АХЛ All-Star 
 1999 АХЛ All-Star MVP
 2000 АХЛ All-Star 
 2002 АХЛ All-Star 
 2007 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»
 2007 володар Кубка Німеччини у складі  «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
 Профіль на hockey-reference  
 Профіль на nhl  
 Профіль на hockeydb  

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Гамбург Фрізерс»
Спортсмени з Джорджії